Höhenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Höhenberger, ehemaliger Bürgermeister der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl (Bayern)
 Fritz Höhenberger (1911–2001), deutscher Politiker (CSU)
 Helmut Höhenberger (* 1931), deutscher Ringer
 Michael Höhenberger (* 1954), deutscher Ministerialdirektor (Bayern), Sohn von Friedrich Höhenberger

Siehe auch:
 Hohenberger